Склад збірної Франції на чемпіонаті Європи 2008

Докладніше…Франція
Франція 2008